Barnagöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Barnagöl, Blekinge, sjö i Ronneby kommun,  (2 ha)
Barnagöl (Nottebäcks socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun, 
Barnagöl (Södra Sandsjö socken, Småland), sjö i Tingsryds kommun,  (5,39 ha)
Barnagölen (Eksjö socken, Småland), sjö i Eksjö kommun, 
Barnagölen (Lekeryds socken, Småland), sjö i Jönköpings kommun, 
Barnagölen (Södra Unnaryds socken, Småland), sjö i Hylte kommun,

Se även
Barngöl
Barnegöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn